Steefel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest C. Steefel (1907–1997), deutsch-amerikanischer Jurist, siehe Ernst C. Stiefel
 Jeffrey Steefel (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor